Нуредди́н Найбе́т (; 10 февраля 1970) — марокканский футболист, выступавший на позиции защитника. Рекордсмен сборной Марокко по количеству проведённых игр — 115. Один из лучших африканских футболистов.

Клубная карьера 
Футбольная карьера Найбета началась в марокканском клубе «Видад» из Касабланки, в начале 90-х годов «Видад» являлся одним из сильнейших африканских клубов, и за время своего пребывания в этом клубе Найбет выиграл 3 чемпионата Марокко (1990, 1991, 1993), кубок Марокко (1989), Африканский кубок чемпионов (1992), Арабский кубок чемпионов (1989) и Арабский Суперкубок (1992).

В 1992 году Найбет в составе сборной выступил на Олимпиаде и Кубке африканских наций, своими выступлениями он привлёк внимание скаутов из Европы, и в 1993 году Найбета купил французский клуб «Нант». Во Франции Найбет провёл один успешный сезон сыграв в 34 матчах из 38 и забив 1 гол. В том сезоне «Нант» занял 5-е место и заработал выход в Кубок УЕФА.

Сразу после чемпионата мира 1994 Найбет перешёл из «Нанта» в лиссабонский «Спортинг». В Португалии марокканец отыграл 2 сезона, за которые стал обладателем Кубка и Суперкубка Португалии, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионата Португалии.

В составе «Тоттенхэма» играл с 2004 по 2006 года, после чего принял решение завершить карьеру.

Карьера в сборной 
Нуреддин Найбет является рекордсменом национальной сборной Марокко по количеству проведённых матчей — 115, долгое время был её капитаном. Его дебют в сборной состоялся 9 августа 1990 года в матче против сборной Туниса (0:0), а последний матч состоялся 28 января 2006 года против сборной Ливии (0:0). В составе сборной участвовал в Олимпиаде 1992, в двух чемпионатах мира по футболу 1994 и 1998 годов, и шести кубках африканских наций 1992, 1998, 2000, 2002, 2004 и 2006 годов.

Матчи Найбета за сборную Марокко 

Итого: 115 матчей / 2 гола; 63 победы, 29 ничьих, 23 поражения

Достижения 
Клубные
 «Видад»
 Чемпион Марокко (3): 1989/90, 1990/91, 1992/93
 Обладатель Кубка Марокко: 1989
 Обладатель Африканского кубка чемпионов: 1992
 Обладатель Арабского кубка чемпионов: 1989
 Обладатель Арабского суперкубка: 1992

 «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 1995
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1995

 «Депортиво»
 Чемпион Испании: 1999/00
 Обладатель Кубка Испании: 2001/02
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2000, 2002

 Сборная Марокко
 Бронзовый призёр Средиземноморских игр: 1991
 Финалист Кубка африканских наций: 2004
Личные
 Рекордсмен сборной Марокко по количеству проведённых игр — 115

Примечания

Ссылки 
 Игры за сборную
 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Видад»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года